Александр Изаксон:
 Изаксон, Александр Михайлович (1899—1982) — советский авиаконструктор.
 Изаксон, Александр Яковлевич  (1906—1941) — советский архитектор.